Качалка:
 Качалка — специальный лёгкий двухколёсный экипаж, предназначенный для бегов рысаков.
 Качалка — название одного из вариантов качелей.

Сленг 
 Качалка — разговорное название менеджера закачек.
 Качалка — разговорное название тренажёрного зала.

Географические названия 
 Качалка — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Качалка — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Качалка — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Качалка — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Качалка — река в Костромском районе Костромской области, впадает в Волгу в районе санатория «Волга».

См. также 
 Кресло-качалка
 Лошадь-качалка — детская игрушка в форме лошади, сидя на которой можно раскачиваться вперёд и назад.
 Станок-качалка — техника для нефтедобычи.